Stanisław Cieński (duchowny)
 Stanisław Cieński (poseł)